Il doppio del torneo di tennis Zurich WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Sam Giammalva Jr. e Tom Gullikson che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e John Fitzgerald 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Peter Rennert (quarti di finale)
 Sandy Mayer /  Frew McMillan (semifinali)

 Sam Giammalva Jr. /  Tom Gullikson (campioni)
 John Austin /  Phil Dent (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Zurich WCT 1982